Дадлі ():

 Вільям Рассел Дадлі (1849—1911) — американський ботанік, на честь якого був названий рід Дудлея
 Вільям Дадлі (William C. Dudley, народ. 1952) — американський економіст та фінансист
 Джеред Дадлі (1985) — американський баскетболіст, форвард.
 Дод Дадлі — англійський металург, лорд, автор книги «Metallum Martis», яка вийшла друком 1665 року.
 Енн Даллас Дадлі (1876—1955) — видатна активістка руху жінок за виборче право у Сполучених Штатах Америки.

Дадлі — місто в Англії, в графстві Західний Мідлендс

Дадлі — місто, штат Джорджія
 Дадлі — місто, штат Массачусетс
 Дадлі — місто, штат Міссурі
 Дадлі — місто, штат Пенсільванія